Малахова Євгенія Олександрівна (1988) — російська співачка та актриса, колишня солістка гурту Reflex
 Малахова Ліза Хікматівна (1993) — українська шахістка, гросмейстер серед жінок. Чемпіонка України з шахів 2016 року

Малахова — присілок, Верхотурський міський округ, Свердловська область
 Малахова — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Малахова — присілок, Тугулимський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Малахов

Російські прізвища